Miejscowości w USA:
 Marshville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Marshville (ang. Marshville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union

en:Marshville